Восьмой розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой прошёл после тринадцатилетнего перерыва. На этот раз к участию допускались команды чемпионата СССР второй группы класса «А» (в предыдущих сезонах игравших в кубке СССР) и класса «Б» (в т.ч. действующий обладатель трофея «Динамо» Горький, расформированное перед самым началом сезона), за исключением нероссийских (латвийских, белорусской, украинской и казахстанских) команд, а также шести российских. Полуфиналисты получали право сыграть в кубке СССР следующего сезона.

В первом раунде между собой встречались, чаще всего, команды из одного города, региона или соседних/ближайших регионов. В дальнейшем сетка турнира также сводила ближайшие по их географическому расположению команды.
Предполагалось провести розыгрыш в рамках одного сезона, однако тёплая погода внесла коррективы в календарь турнира (первый этап, который должен был закончиться в ноябре, растянулся до января), и полуфиналы и финал прошли уже в следующем сезоне. В решающем матче сошлись команды разыгравшее весной звание чемпиона РСФСР, но в этот раз чемпиону не удалось сделать «дубль».

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1969-70. Кубок РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой